Az izraeli labdarúgókupa vagy izraeli kupa (hivatalos nevén Gvia HaMedina) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Izraelben, amelyet először 1928-ban rendeztek meg Népkupa néven. A legsikeresebb klub a Makkabi Tel-Aviv, amely eddig 23 alkalommal hódította el a trófeát.

Az izraeli kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, az izraeli bajnokság után. A kupa győztese jogán Izrael csapatot indíthat a következő évi Európa-ligában.

Eddigi győztesek

Népkupa

Függetlenség után 

1951-52 : Makkabi Petah Tikvá
1952-53 : "elmaradt"
1953-54 : Makkabi Tel-Aviv
1954-55 : Makkabi Tel-Aviv
1955-56 : "elmaradt"
1956-57 : Hapóél Petah Tikvá
1957-58 : Makkabi Tel-Aviv
1958-59 : Makkabi Tel-Aviv
1960-61 : Hapóél Tel-Aviv
1961-62 : Makkabi Haifa
1962-63 : Hapóél Haifa
1963-64 : Makkabi Tel-Aviv
1964-65 : Makkabi Tel-Aviv
1965-66 : Hapóél Haifa
1966-67 : Makkabi Tel-Aviv
1967-68 : Bné Jehúdá Tel-Aviv
1968-69 : Makkabi Ramat Gan
1969-70 : Makkabi Tel-Aviv
1970-71 : Makkabi Ramat Gan
1971-72 : Hapóél Tel-Aviv
1972-73 : Hapóél Jerusálajim

1973-74 : Hapóél Haifa
1974-75 : Hapóél Kfar Saba
1975-76 : Bétár Jerusálajim
1976-77 : Makkabi Tel-Aviv
1977-78 : Makkabi Netánjá
1978-79 : Bétár Jerusálajim
1979-80 : Hapóél Kfar Saba
1980-81 : Bné Jehúdá Tel-Aviv
1981-82 : Hapóél Jehúd
1982-83 : Hapóél Tel-Aviv
1983-84 : Hapóél Lod
1984-85 : Bétár Jerusálajim
1985-86 : Bétár Jerusálajim
1986-87 : Makkabi Tel-Aviv
1987-88 : Makkabi Tel-Aviv
1988-89 : Bétár Jerusálajim
1989-90 : Hapóél Kfar Saba
1990-91 : Makkabi Haifa
1991-92 : Hapóél Petah Tikvá
1992-93 : Makkabi Haifa
1993-94 : Makkabi Tel-Aviv

1994-95 : Makkabi Haifa
1995-96 : Makkabi Tel-Aviv
1996-97 : Hapóél Beér-Seva
1997-98 : Makkabi Haifa
1998-99 : Hapóél Tel-Aviv
1999-00 : Hapóél Tel-Aviv
2000-01 : Makkabi Tel-Aviv
2001-02 : Makkabi Tel-Aviv
2002-03 : Hapóél Ramat Gan
2003-04 : Ihúd Bné Szakhnín
2004-05 : Makkabi Tel-Aviv
2005-06 : Hapóél Tel-Aviv
2006-07 : Hapóél Tel-Aviv
2007-08 : Bétár Jerusálajim
2008-09 : Bétár Jerusálajim
2009-10 : Hapóél Tel-Aviv
2010-11 : Hapóél Tel-Aviv
2011-12 : Hapóél Tel-Aviv
2012-13 : Hapóél Ramat Gan
2013-14 : Íróní Kirjat Smóná
2014-15 : Makkabi Tel-Aviv

Dicsőségtábla

Lásd még 
Izraeli labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Források 
Az Izraeli labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja
Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Izraeli labdarúgás